Barber Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barber Branch (Florida), im Polk County
 Barber Branch (Georgia), im Charlton County
 Barber Branch (Kentucky), im Rowan County
 Barber Branch (Mississippi), im Itawamba County
 Barber Branch (Chariton County, Missouri)
 Barber Branch (Harrison County, Missouri)
 Barber Branch (Bledsoe County, Tennessee)
 Barber Branch (Decatur County, Tennessee)
 Barber Branch (Giles County, Tennessee)
 Barber Branch (Lewis County, Tennessee)
 Barber Branch (Texas), im Cherokee County